Проклиани́ты  ()  или гермиори́ты () — еретики конца III — начала V века, описанные Филастрием в книге «Liber de Haeresibus» и Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus»; у первого автора это 56 ересь, у второго автора  это 60 ересь. Августин сообщает, что проклианиты имели религиозную доктрину селевкиан, они были последователями учения Гермогена Тарсского. Согласно учению проклианиты: материя совечна Богу, а не создана им; Бог не создавал души, а души созданы ангелами из огня и воздуха; зло происходит в одних случаях от Бога, а в других от материи; тело Иисуса Христа после Вознесения оказалось на Солнце, а сам Христос вернулся к Отцу (этот вывод проклианиты делали из слов Священного Писания: «Он поставил в них жилище солнцу» ()); рай не существует; водное крещение не нужно (этот вывод проклианиты делали из слов Священного Писания: «я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» ()). Воскресение мертвых проклианиты отрицали, они понимали воскресение как продолжение человечества в рождающихся детях. Согласно Августину проклианиты добавили к учению селевкиан отрицание пришествия Христа во плоти. Филастрий сообщает о том, что проклианиты ошибочно объясняют тетраморф из видения пророка Иезекииля (;  и ), согласно толкованию гермиоритов лев это царь Парфии; телец — египтян; орел — римлян; животное с лицом человека — благочестивых, то есть христиан. В число книг Священного Писания проклианиты включали Книга Премудрости за что их упрекает Филастрий. Филастрий пишет о том, что проклианиты живут в Галатии; и сравнивает гермиоритов с лисами, которые портят виноградники — христианскую церкви, приводя слова Соломона: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» (). О численности данных еретиков Филастрий и Августин ничего не сообщают.

Примечания

Ссылки 
 . Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 446
 «De Omnibus Ab Exordio Creativarum haeresibus, quae mire multiplices sunt» («Liber de Haeresibus»  Издание 1587 года
 PL 12 р. 1169
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 Grands et petits avatars. 3 - Les Hérésies chrétiennes des premiers siècles (gnostiques et autres)
 The Encyclopaedia Britannica Or Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, Том 11. A. and C. Black, 1842. р. 277. HERMIANI, or HERMIATITIE 

История христианства
Еретические течения в христианстве